

Каражал — місто, Каражальська міська адміністрація, Карагандинська область
 Каражал — село, Аягозький район, Абайська область
 Каражал — аул, Жарминський район, Абайська область
 Каражал — село, Катон-Карагайський район, Східноказахстанська область